Пемуститла има више значења:

 Пемуститла (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пемуститла (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику